Појам Агнес може да се односи на:
 Агнес (име), женско име
 Агнес од Немачке
 Агнеса од Антиохије
 Агнеса од Куртенеа
 Агнеса од Поатуа

 Агнес Бургундска